Remus – rzeka w Meksyku
 Remus – imię męskie
 Remus – mityczny założyciel Rzymu
 Remus – kaszubski wędrownik
 Remus – księżyc planetoidy (87) Sylvia
 Remus – marka piwa produkowanego w Gdańsku